Beneficio vassallatico – unitamente all'immunità, uno dei tre elementi costitutivi il rapporto di subordinazione fra vassallo e beneficiario
 Beneficio ecclesiastico – beneficium attribuito alle proprietà fondiarie ed immobiliari concesse in passato ai chierici in usufrutto 
 Beneficio di escussione – istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore
 Beneficio di Cristo– trattato del religioso Benedetto Fontanini